
Molekulska formula -{C16H25NO3}- se može odnositi na:
 Moksisilit
 Aksomadol
 -{CAR-302,196}-